Walter Höchstädter ist der Name folgender Personen:

* Walter Höchstädter (Pfarrer) (1907–1994), deutscher Theologe
 Walter Höchstädter (Kunsthändler) (1914–2007), deutscher Kunsthändler